Le tournoi de tennis de Tucson est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du 15 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Peanut Louie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Leslie Allen et Barbara Potter.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tucson
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Tucson
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en décembre 1980